Экитыки — озеро на Чукотке.
 Экитыки — река на Чукотке.